Парламентские выборы в Великобритании 1945 года — демократические выборы, состоявшиеся 5 июля 1945 года на основной части территории Великобритании. Это были первые парламентские выборы после 1935 года, что было вызвано ведением военных действий в Европе в ходе Второй мировой войны. Лейбористы во главе с Клементом Эттли одержали решительную победу с большим перевесом над своими главными конкурентами — консерваторами во главе с действующим премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

Предвыборная кампания 
Лейбористы построили свою предвыборную кампанию вокруг вопросов о послевоенном восстановлении экономики, создании всеобщей занятости и организации национальной системы здравоохранения. Премьер-министр правительства национального единства, консерватор Уинстон Черчилль, надеялся на то, что его личная популярность, которую он приобрёл во время войны, принесёт победу консерваторам, так что практически не вёл предвыборную кампанию и вскоре уехал на Потсдамскую конференцию (после подсчёта голосов ему пришлось покинуть конференцию, а его место занял Клемент Эттли). Перед выборами Черчилль негативно отзывался о программе лейбористов, утверждая, что для выполнения их требований лейбористы создадут в Великобритании гестапо. Также на исход выборов повлияло недоверие избирателей к внутриполитической и экономической политике консерваторов, которую они проводили до войны.

Результаты выборов 

Всего было подано 24 073 025 голосов.

Парламентские выборы в Великобритании
Выборы 1945 года
События 5 июля
Июль 1945 года
1945 год в Великобритании